Бар — многозначный термин и аббревиатура: 

 Бар — тип предприятия общественного питания.
 Бар — отделение в мебели или мебельная секция для хранения напитков, сладостей и др.
 Бар — отмель, гряда в прибрежной полосе, вытянутая вдоль берега и сложенная морскими наносами.
 Бар — музыкальная форма.
 Бар — 1 миллион фунтов стерлингов на биржевом сленге.
 Бар — элемент интервального графика, подобный «японским свечам» для отображения изменения цены
 «Бар» — черногорский футбольный клуб из одноименного города.
Аббревиатура
 БАР — биполярное аффективное расстройство (психическое заболевание).
 БАР — транслитерация англоязычной аббревиатуры BAR (Browning Automatic Rifle), означающей буквально «Автоматическая винтовка Браунинга».

Естественные науки 
 Бар — единица измерения давления.
 Бар — перемычка в центре ряда спиральных галактик.

Компьютерные технологии 
 Бар — программное расширение браузера, обычно в виде панели инструментов (полоски с иконками).

Техника и строительство 
 Бар — рабочий орган землеройных машин, состоящий из режущей цепи на направляющей раме.

Топоним 
 Бар — бывшее французское герцогство со столицей в городе Бар-ле-Дюк.
 Бар — село в Мухоршибирском районе Бурятии.
 Бар — посёлок в Барском районе Винницкой области.
 Бар — село в Городокском районе Львовской области.
 Бар — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Бар — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Бар — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Бар — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.
 Бар — город и коммуна в Венгрии.
 Бар — город и коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бар — город и коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бар — город и коммуна в Италии, в автономном регионе Валле-д’Аоста.
 Бар — община в Черногории.
 Бар — город в Черногории.
 Бар — город в Винницкой области Украины.
 Бар — город в Швейцарии, кантон Цуг.

 Бар — река во Львовской области.

Составные названия 
 Бар-Бургазы — река в России, протекает в Республике Алтай.
 Бар-Кунар — район провинции Кунар в Афганистане.
 Бар-ле-Бюзанси — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Бар-ле-Дюк — французский город в департаменте Мёз.
 Бар-ле-Дюк — округ во Франции, один из округов в регионе Лотарингия (регион).
 Бар-ле-Пем — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Бар-ле-Регюлье — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Бар-лез-Эпуас — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Бар-Нанн — город, расположенный в округе Натрона (штат Вайоминг, США).
 
 Бар-сюр-Сен — кантон во Франции в департаменте Об.
 Бар-сюр-Сен — французский город в департаменте Об, центр одноимённого кантона.
 Бар-Эбенхаузен — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бельвиль-э-Шатийон-сюр-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Бор-э-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Бриёль-сюр-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Виллер-сюр-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Вире-су-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Даймонд-Бар — город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
 Жё-ле-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Кур-ле-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Центр.
 Ла-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Ла-Шапель-дю-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Ле-Бар-сюр-Лу — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы.
 Марбл-Бар — город в Австралии.
 Орльяк-де-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Сен-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Темпл-Бар — один из старейших районов Дублина, на территории которого располагается множество пабов и магазинов.
 
 Шемри-сюр-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Шварцвальд-Бар — район в Германии с центром в городе Филлинген-Швеннинген.
 Эль-Пон-де-Бар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.

Персоналии 
 Бар — женское имя, встречается в Израиле, напр. Рафаэли, Бар.

Прочее 
 Бар-мицва — достижение религиозного совершеннолетия в иудаизме.
 Линия Бар-Лева — цепь укреплений, возведённая Израилем вдоль восточного побережья Суэцкого канала.

См. также 
 БАР (значения)
 
 
 Bar — вторая после foo метапеременная.

Примечания